Чемпіонат Німеччини з футболу 2000—2001 — 38-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул втретє поспіль здобула Баварія.

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Бундеслігf 2000/01 на rsssf 

2000—2001
Німеччина
Німеччина
2000 у німецькому спорті
2001 у німецькому спорті